It’s My Life ist der Titel folgender musikalischer Werke:

 It‘s My Life (The-Animals-Lied) von The Animals (1965) 
 It’s My Life (Album) von Talk Talk (1984) sowie
 It’s My Life (Talk-Talk-Lied), gleichnamiger Song von Talk Talk (1984)
 It’s My Life (Dr.-Alban-Lied) von Dr. Alban (1992)
 It’s My Life (Bon-Jovi-Lied) von Bon Jovi (2000)
 It’s My Life (Cezar-Lied) von Cezar (2013)

Siehe auch:
 My Life, Lied des US-amerikanischen Sängers Billy Joel (1978)
 My Life (Lied)